W Polsce
 Przedbórz – miasto
 Przedbórz – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Strzelno
 Przedbórz – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Staroźreby 
 Przedbórz – wieś w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Kolbuszowa
 Przedbórz – gmina miejsko-wiejska w woj, łódzkim, w pow. radomszczańskim
 Przedbórz – dawna gromada w powiecie koneckim
 Przedbórz – dawna gromada w powiecie kolbuszowskim

Zobacz też 
 Dekanat przedborski